La Sofer-Savini Due-OMZ, nota in passato come MsTina Focus e Giotti Victoria-Savini Due, è una squadra maschile romena di ciclismo su strada con licenza di UCI Continental Team. Fondata e diretta da Stefano Giuliani, è attiva dal 2018: la squadra riceve sostegno finanziario dall'azienda Giotti Victoria.

Cronistoria

Annuario

Palmarès

Campionati nazionali 
Campionati rumeni: 1
In linea: 2019 (Denis Marian Vulcan)

Campionati ungheresi: 2
In linea: 2020, 2021 (Viktor Filutás)

Organico 2023 
Aggiornato al 22 gennaio 2023.

Staff tecnico

Rosa

Note

Collegamenti esterni 

 
 
 

Squadre ciclistiche